Ornithischia, chamados ainda de Predentata) constituem uma ordem de dinossauros herbívoros, caracterizados pelo focinho em forma de bico e pela estrutura da pélvis (bacia) que se assemelha à das aves. Esta característica distingue os Ornithischia dos Saurischia, a outra ordem de dinossauros.

As diferentes espécies destes animais podiam ser tanto bípedes como quadrúpedes, embora houvesse uma predominância de espécies quadrupedes, e ainda outras que, segundo creem os paleontológos, poderiam assumir as duas posturas. Apresentavam também os mais variados tamanhos, variando deste espécies com menos de 1 metro de comprimento, até outras com quase 20 metros. Outra característica dos Ornitísquios é que todas as suas espécies eram herbívoras, embora existem suposições de algumas poderem ter sido onívoras.

No Rio Grande do Sul, em 2001, foi encontrado um fóssil de um desses animais, que foi batizado de Sacissauro. Ele era bípede com aproximadamente 1,5 metros de comprimento e 0,70 centímetros de altura. O fóssil data do período triássico (aproximadamente 230 milhões de anos), mas pegadas de outros ornisticos já foram encontradas também em São Paulo e Paraíba, essas do período Cretácio (entre 145 a 65 milhões de anos).

Classificação

Taxonomia 

Lineu de acordo com Benton (2004):

 Ordem Ornithischia
 Gênero Eocursor
 Gênero Pisanosaurus
 Família Fabrosauridae
 Família Heterodontosauridae
 Família Lesothosauridae
 Subordem Thyreophora – (dinossauros encouraçados)
 Família Scelidosauridae
 Infraordem Stegosauria
 Infraordem Ankylosauria
 Subordem Cerapoda
 Infraordem Ornithopoda
 Família Hypsilophodontidae*
 Família Hadrosauridae – (dinossauros com bico de pato)
 Infraordem Pachycephalosauria
 Infraordem Ceratopsia – (dinossauros com chifres)

Filogenia 
O cladograma abaixo segue os resultados da análise feita em 2009 pela equipe de Zheng.

Ligações externas 
Dinossauros no Rio Grande do Sul